Betel kan syfta på:

 Betel, Samarien – det historiska namnet på staden Betin knappt tjugo kilometer norr om Jerusalem
 Betel (kapell, kyrkor och missionshus) – ett vanligt namn på kapell, kyrkor och missionshus i olika länder
 Betel (stimulantia) – ett milt stimulerande njutningsmedel som används i Syd- och Sydostasien och Taiwan
 Betel (mytologi) – en syro-fenicisk gud
 Betelseminariet – Svenska baptistsamfundets tidigare eget seminarium för predikantutbildning
 Betelkyrkan i Mälarhöjden, Stockholm – en frikyrka i Mälarhöjden i Söderort 
 Svenska Betelföreningen – en förening för att driva mission bland sjömän, i synnerhet i hamnar där annan sjömansmission inte fanns
 Betelflagg – ett fartyg med ett Betel - Guds hus
 Betelkapten – ansvarade för att ordna med gudstjänst i utländsk hamn

Geografi

Mexiko 

 Betel, Chiapas, Ocosingo, 
 Betel, Puebla, Tecamachalco,

Se även 
 Bethel

Robotskapade Mexikoförgreningar